Bachó István
 Bachó István (1858–1915) karmester, zeneszerző
Bacsó István
 Bacsó István (1923–2007) fafaragó, festő, költő
 Bacsó István (1934) labdarúgó, edző, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (1997–2004)